Kasteel van Horst (België),
 Huys ter Horst, kasteel in de Nederlandse plaats Horst,
 Kasteel Ter Horst (Achterberg), voormalig kasteel van de bisschoppen van Utrecht bij Rhenen
 Kasteel Ter Horst (Loenen), kasteel bij Loenen op de Veluwe.